Євдоки́мов (жін. варіант — Євдокимова) — російське прізвище.

Відомі носії 

 Євдокимов Валерій Володимирович ( 1969) — Голова Служби зовнішньої розвідки України.
 Євдокимов Валерій Олександрович (1941, Казань) — український правник, заслужений юрист України (1996).
 Євдокимов Василь Михайлович (* 1932) — український баяніст, диригент та педагог, заслужений працівник культури України, професор.
 Євдокимов Віктор Іванович (1952) — український педагог, доктор педагогічних наук (1991), професор (1992).
 Євдокимов Віктор Федорович (1941) — учений у галузі електронного моделювання, член-кореспондент АН УРСР (1990).
 Євдокимов Віталій Олександрович (1980) — російський хокеїст.
 Євдокимов Володимир Миколайович (1960) — український міліціонер.
 Євдокімов Дмитро Васильович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Євдокимов Дмитро Володимирович (1998—2022) — український історик, активіст, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Євдокимов Микола Миколайович (1868, Харків — 1940) — український астроном.
 Євдокимов Михайло Сергійович (1957–2005) — російський актор, гуморист, політичний діяч, губернатор Алтайського краю (2004–2005).
 Євдокимов Олександр Андрійович (1906, Воронеж) — український економіст.
 Євдокимов Олександр Іларіонович — головний акушер-гінеколог Києва в 1950-65 роках.
 Євдокімов Роман Віталійович (1990—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Євдокимов Федір Іванович (1931) — український економіст, доктор технічних наук (1974), професор (1975).
 Євдокимов Ярослав Олександрович (1946) — співак, заслужений артист Російської Федерації, народний артист Білорусі, родом з України.
 Євдокимов Валерій Олександрович (1985) — запорізький та ірпінський лікар-невролог.
 Євдокимов Дмитро Андрійович (1987) — український юрист, державний і громадський діяч

Євдоки́мова:
 Євдокимова Алла (Алефтина) Миколаївна ( 1939) — радянська та російська актриса театру і кіно,
 Євдокимова Анна Валеріївна ( 1978) — російська піаністка, лауреат російських та міжнародних конкурсів камерних ансамблів та фортепіанних дуетів. Художник-графік.
 Євдокимова Тетяна Іванівна ( 1942) — російська актриса. Заслужена артистка РСФСР (1977).
 Євдокімова Ангеліна Володимирівна (? — 2022) — мрлодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища